Jiske Griffioen era la campionessa in carica e si è confermata sconfiggendo in finale la connazionale Aniek Van Koot per 6-3 7-5

Teste di serie
  Jiske Griffioen (campionessa)
  Yui Kamiji (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2016